Деньково — название населённых пунктов:

Россия 
 Деньково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Деньково — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.